1939, am Ende des Spanischen Bürgerkriegs, erlaubten die französischen Behörden Flüchtlingen aus Spanien, die Flucht vor den Truppen Francos nach Frankreich. Das französische Internierungslager Vallon-en-Sully nördlich von Montluçon und Clermont-Ferrand war neben dem Internierungslager Camp de Gurs, dem Internierungslager Argelès-sur-Mer, dem Internierungslager Saint-Cyprien, dem Internierungslager Camp de Rivesaltes, dem Internierungslager Le Vernet und dem Internierungslager Septfonds ein Lager zur Internierung der Flüchtlinge. Unter der Vichy-Regime wurde das Lager weiter als Internierungslager genutzt.

Vallonensully
Spanischer Bürgerkrieg
Französische Geschichte (20. Jahrhundert)
Vallon-en-Sully